Carlton Hill steht für: 

 Carlton Hill (Brighton), Teil der Stadt Brighton im Vereinigten Königreich
 Carlton Hill (New Jersey), Ort im US-Bundesstaat New Jersey

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Carlton Hill (New Hampshire)	
 Carlton Hill (Pennsylvania)